Cette page présente le bilan saison par saison de l'Olympique de Médéa.

Classement par année 

O Médéa
Médéa